Il doppio del torneo di tennis Rancho Mirage Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Thomas Shimada e Myles Wakefield che hanno battuto in finale Mike Bryan e Bob Bryan 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Mike Bryan /  Bob Bryan (finale)
 Devin Bowen /  Adam Peterson (primo turno)

 David DiLucia /  Geoff Grant (quarti di finale)
 Grant Stafford /  Byron Talbot (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rancho Mirage Challenger 1999